Sint-Franciscus van Assisiëkerk (Brugge)
 Sint-Franciscus van Assisiëkerk (Heerlen)